Stenzler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Friedrich Stenzler (1807–1887), deutscher Indologe
 Laurentius Stenzler (1698–1778), deutscher evangelischer Theologe
Siehe auch:
 Stänzler